Иван Дмитриенко:
 Дмитриенко, Иван Викторович (более известен как Ваня Дмитриенко; род. 2005) — российский певец.
 Дмитриенко, Иван Сергеевич (1908—1987) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.